Robert Ford (przestępca) – zabójca J. Jamesa.
 Robert Ford – kanadyjski poeta i dyplomata
 Robert Ford – członek Senatu Karoliny Południowej
 Robert MacDonald Ford – reprezentant stanu Waszyngton (l. 1941-43 i 1945-53)
 Robert Stephen Ford – amerykański dyplomata w Algierii (l. 2005-08) i Syrii (od 2010)
 Robert W. Ford – brytyjski dyplomata w Tybecie (l. 1945-50) i operator radia.
 Sir Robert Ford – generał British Army (l. 1978-81)
 Robert Ford – jeden z bohaterów amerykańskiej opery mydlanej Tylko jedno życie
 Bob Ford (koszykarz) – amerykański koszykarz
 Bob Ford (amerykański piłkarz) – amerykański piłkarz
 Bobby Ford – brytyjski piłkarz
 Rob Ford – burmistrz Toronto
 Robert Forde – odkrywca, członek Terra Nova Expedition